

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Zest'aponi: 2010-2011, 2011-2012
Torpedo Kutaisi: 2017
Dinamo Tbilisi: 2020

Zest'aponi: 2007-2008
Torpedo Kutaisi: 2016, 2018

Torpedo Kutaisi: 2018, 2019
Dinamo Tbilisi: 2021

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale georgiana